Milton Vieira (lutador)
 Milton Vieira (político)
Ou ainda:
 Milton Viera

Desambiguação